

Geografia 
 Haku – montagna del Giappone
 Haku – località nepalese della zona amministrativa del Bagmati
 Haku – località nepalese della zona amministrativa del Karnali

Persone 
 Haku – uno dei ring name del wrestler Tonga Fifita
 Kiyoko Haku – fumettista giapponese
 Maki Haku – artista giapponese
 Shinkun Haku – politico giapponese

Altro 
 Haku – divinità di Forgotten Realms
 Haku – personaggio del manga e anime Naruto
 Haku — personaggio del film di animazione giapponese della studio Ghibli la città incantata (spirited away)